Lowotobi (berg), een Indonesische vulkaan.
 Straat Lowotobi, een zeestraat in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara.